Финал Кубка европейских чемпионов 1979 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1978/79, 24-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 30 мая на стадионе «Олимпиаштадион» в Мюнхене. В матче встретились английский «Ноттингем Форест» и шведский «Мальмё».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1978/1979

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1979
Кубок европейских чемпионов
Май 1979 года
Лига чемпионов 1979
Лига чемпионов 1979
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
События 30 мая
Международные соревнования по футболу в Германии
Спорт в Германии в 1979 году
Спорт в Великобритании в 1979 году
Спорт в Швеции в 1979 году